Gatwick – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Gatwick – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey
 Port lotniczy Londyn-Gatwick – w West Sussex
 Gatwick Airport (stacja kolejowa)